Six navires de la Marine française ont porté le nom de D'Entrecasteaux , en l'honneur du navigateur français Antoine Bruny d'Entrecasteaux :
 le , lancé en 1858, un aviso de seconde classe ;
 le , un croiseur protégé de première classe lancé en 1896 ;
 le , lancé en 1933, un aviso colonial de classe Bougainville ;
 le , armé en 1940, un navire des FNFL ;
 le , lancé en 1970, un bâtiment océanographique ;
 le , lancé en 2015, un bâtiment multi-missions, premier navire de la classe d'Entrecasteaux.

Nom de bateau de la Marine française